Dywizje piechoty noszące numer 81:

 81 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 81 Dywizja Piechoty Armii Francuskiej
 81 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (1917-1919 i 1942-1946)
 81 Dywizja Rezerwowa Armii Cesarstwa Niemieckiego (1914-1919)
 81 Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1939-1945)
 81 Zachodnioafrykańska Dywizja (1943-1945)

Armii Czerwonej
 81 Kałuska Dywizja Strzelców (1923-1942)
 81 Kalinkowicka Dywizja Strzelców (2 formowania od 1942)
 81 Krasnogrodzka Dywizja Strzelców Gwardii (od 1943 ← 422 Dywizja Strzelców)

Przypisy